Села:
 Світличне — Харківська область, Золочівський район
 Світличне — Чернігівська область, Варвинський район

Селище:
 Світличне — Луганська область, Довжанський район